La isla Hog es una de las islas más grandes de la bahía de la Anunciación en las islas Malvinas.

Historia 

Durante agosto de 1833, luego de los eventos ocurridos en las cercanías de Puerto Soledad, los miembros supervivientes de la colonia de Luis Vernet tras la ocupación británica se refugiaron en la cercana isla Hog escapando de la pandilla de Antonio Rivero, y enviaron regularmente su barco a la vecina isla Larga para el suministro de alimentos para llevar ganado, cerdos y gansos.

Véase también

Referencias 

Hog